Handelshøjskolen kan henvise til følgende handelshøjskoler:
 Handelshøjskolen i København – Selvstændig institution med det officielle navn Copenhagen Business School
 School of Business and Social Sciences – Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet